Walter H. Adey (1934 -  ) é um botânico  norte-americano.

Ligações externas 
  

Botânicos dos Estados Unidos